Varia
 Vella (plaats), een plaats in Zwitserland
 Vella (geslacht), een geslacht van insecten
 Vella (ras), een fictief ras uit Star Wars

Personen
 Amedeo Vella (1839 - 1923), een Italiaans componist
 Glen Vella (1983), een Maltees zanger